BiH:
 Đakovići (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniču
 Đakovići na Batovci, naselje u općini Čajniču
 Đakovići (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novom Travniku 
 Đakovići (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novom Goraždu